Monheim kan avse:

 Monheim am Rhein – en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
 Monheim, Schwaben – en stad i regeringsområdet [Schwaben